Gun Smoke – film del 1931 diretto da Edward Sloman
Gun Smoke – film del 1935 diretto da Bartlett A. Carre
Gun Smoke – film del 1945 diretto da Howard Bretherton
Gun.Smoke - videogioco arcade